Марк Курланский (род. 7 декабря 1948 в Хартфорде, штат Коннектикут) — американский журналист и писатель-документалист.

Жизнь 
Курланский получил степень бакалавра гуманитарных наук в университете Батлера в 1970 году и работал иностранным корреспондентом с 1976 года.

Библиография 
 Cod: A Biography of the Fish That Changed the World (1997), ISBN 0-8027-1326-2
 The Basque History of the World (1999), ISBN 0-8027-1349-1
 Salt: A World History (2002), ISBN 0-8027-1373-4[5]
 1968: The Year that Rocked the World (2004), ISBN 0-345-45581-9
 The Big Oyster: History on the Half Shell (2006), ISBN 0-345-47638-7
 The Food of a Younger Land (2009), ISBN 1-59448-865-7
 Milk!: A 10,000-Year Food Fracas (2018), ISBN 978-1-63286-384-3

Переводы на русский язык

Примечания 

Писатели США
Журналисты США
Выпускники Университета Батлера